The Informant (Yagwangju) est un film sud-coréen réalisé par Ahn Hyeon-cheol en 1970.
 The Informant est le titre original du film américain L'Informateur, réalisé par Jim McBride en 1997.
 The Informant est un téléfilm australien réalisé par Peter Andrikidis en 2008.
 The Informant! est un film américain réalisé par Steven Soderbergh en 2009.